Johow ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Johow (Federico Johow, Friedrich Richard Adelbert Johow; 1859–1933), deutsch-chilenischer Botaniker und Biologe
 Georg Johow (1862–1945), deutscher Generalleutnant
 Hans Johow (1856–1893), deutscher Schiffbauingenieur
 Joachim Johow (* 1952), deutscher Komponist, Musiker und Musiklehrer
 Reinhold Johow (1823–1904), deutscher Jurist 

Siehe auch:

 Joho
 Yoho